Seznam armad z zaporedno številko 20.

Seznam 
 20. armada (Japonski imperij)
 20. armada (Kitajska)
 20. gorska armada (Wehrmacht)
 20. armada (ZSSR)
 20. gardna armada (ZSSR)

 Zračne
 20. zračna armada (ZDA)

Glej tudi